De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1996 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 4 augustus 1996 op de A1 Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1996
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)